Leiria steht für

 Leiria, Stadt in Portugal
 Distrikt Leiria, Distrikt in Portugal
 União Leiria, portugiesischer Fußballverein

Leiria ist der Name folgender Personen:
Mário-Henrique Leiria (1923–1980), portugiesischer Schriftsteller und Maler